A Division Nationale a legmagasabb osztályú luxemburgi férfi kézilabda-bajnokság. A bajnokságot 1961 óta rendezik meg, de nagypályán már korábban is volt országos bajnokság. Jelenleg nyolc csapat játszik a bajnokságban, a legeredményesebb klub a HB Dudelange, a címvédő a HB Esch.

Nagypályás bajnokságok

Kispályás bajnokságok

Források

Palmares der Meisterschaft bei den Männern

Kézilabda-bajnokságok
Luxemburg sportélete